Конвой №2323 – японський конвой часів Другої Світової війни, проведення якого відбувалось у липні 1943-го. 

Конвой сформували у Рабаулі – головній базі у архіпелазі Бісмарку, з якої японці провадили операції на Соломонових островах та сході Нової Гвінеї. До нього увійшли транспорти Кінсен-Мару та Теймз-Мару (та, можливо, ще якісь судна), тоді як склад ескорту наразі невідомий. 22 липня конвой вийшов із Рабаулу та попрямував на північ.  

Під вечір 25 липня за шість сотень кілометрів на південний захід від атолу Трук (важлива японська база на сході Каролінських островів, з якої до лютого 1944-го провадились операції у цілому ряді архіпелагів) конвой атакував підводний човен Pompon. Теймз-Мару спершу було поцілене двома торпедами, а після потрапляння третьої розломилось на дві частини та затонуло. Загинуло 6 членів екіпажу.

Кінсен-Мару вразили дві торпеди, при цьому корма відломилась та затонула, загинуло 39 осіб. Втім, судно продовжувало триматись на плаву. 27 липня йому на допомогу прибув переоблдананий канонерський човен Чоан-Мару №2, який узяв пошкоджене судно на буксир та 31 липня довів його до Трука. Можливо відзначити, що в подальшому судно було відремонтоване, продовжило виконання завдань та пережило війну.

Примітки 

2323

2323